Ко́пли () — микрорайон в районе Пыхья-Таллинн города Таллина, столицы Эстонии.

География 

Расположен на полуострове Копли. На востоке граничит с микрорайоном Пальяссааре, на юго-востоке — с Ситси, на юге — с Пелгуранна. Площадь микрорайона Копли — 2,82 км2.

Улицы 
Основные и самые протяжённые улицы микрорайона: Копли, Малева, Марати и Пелгуранна.

Общественный транспорт 
По микрорайону курсируют городские автобусы маршрутов № 32 (до остановки «Копли»), №  33 (до остановки «Малева»), № 72 (до остановки «Копли»), а также трамваи маршрутов № 1 и № 2.

На конечной остановке трамвая находится трамвайное депо.

Население

История 
В 1774 году в Копли, на окраине Таллина, было создано кладбище, на котором стали хоронить лютеран. Кладбище просуществовало до 1945 года, после чего было превращено в базу частей РККА. В начале 1950-х годов кладбище было окончательно уничтожено. В настоящее время на его территории разбит общественный парк. 

В 1919 году в Копли была основана Эстонская морская академия. В 1991 году в академии были созданы три кафедры: морской науки, морской техники и навигации. На данный момент в академии обучается около 900 студентов и работает около 100 преподавателей. В одном из зданий бывшего Русско-Балтийского судостроительного завода находится офис концерна BLRT Grupp.

Предприятия, учреждения и организации 

 Kopli tn 98 — Таллинская Коплиская профессиональная школа;
 Kopli tn 101 —  Эстонская морская академия,
 Эстонская морская школа;
 Kopli tn 102A — Таллинская художественная гимназия;
 Kopli tn 103 — офис компании «BLRT Grupp»;
 Kopli tn 104 — Коплиский детский сад ();
 Kopli tn 118 — Коплиское трамвайное депо;
 Kopliranna tn 49 — ;
 Vasara tn 18 — детский сад «Маазикас» ();
 Treiali tn 6 — церковь Николая-Чудотворца (памятник культуры).

Парки 
 Парк Сюста;
 парк Казе;
 парк Копли.

Памятники архитектуры

Галерея

Примечания 

Районы Таллина